Alfred Morawetz (* 6. März 1909 in Salzburg; † 11. Mai 1988 ebenda) war ein österreichischer Unternehmer.

Im Jahr 1946 eröffnete er das Neue Kino in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt und 1950 das Elmo Kino, das 1977 zum Ersten österreichischen Kino-Center wurde. 1976 übernahm sein Sohn Ferdinand das Kino. Er trug den Berufstitel Kommerzialrat.

Quelle 
 Friederike Zaisberger, Reinhard R. Heinisch: Leben über den Tod hinaus ... Prominente im Salzburger Kommunalfriedhof. Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 23. Ergänzungsband, Salzburg 2006.

Einzelnachweise 

Unternehmer (Österreich)
Kommerzialrat
Person (Salzburg)
Österreicher
Geboren 1909
Gestorben 1988
Mann